Stoppel steht für:
 Stoppel, nachwachsendes Barthaar, siehe Dreitagebart
 Stoppel, Rest des Getreidehalmes nach der Ernte, siehe Stoppelfeld
 Stoppel, im österreichischen Deutsch ein Korken

Personen:
 Jakob Stoppel († 1535), Stadtarzt in Memmingen und Humanist
 Johann Konrad Stoppel (1641–vor 1714), deutscher Geigenbauer
 Rose Stoppel (1874–1970), deutsche Botanikerin